OpenSim bezeichnet folgende Software-Plattformen /-Pakete:
 SimTK-OpenSim, eine Biomechanik-Simulationssoftware von den National Centers for Biomedical Computing
 OpenSimulator, ein Open-Source-Projekt zur Entwicklung virtueller Welten